

Афонинська — присілок, Нижньо-Вазьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Афонинська — присілок, Шелотське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область